Beretta se poate referi la:
Beretta, cântec de Carla's Dreams
Fabbrica d'Armi Pietro Beretta, producător italian de arme